Джеваншир:
 Джеванширы — династия тюркских ханов Карабаха, правившая в 1748—1822 гг.
Носители фамилии:
 Джеваншир (? — 681) — князь Кавказской Албании из династии Михранидов, правитель феодального владения Гардман в Кавказской Албании, являвшегося личным доменом династии.
 Джеваншир, Алихан-бек (? — 1612) — сефевидский генерал и военный инженер; известен проектами уникальных построек XVII века, сохранившихся до нынешних дней.
 Джеваншир, Амир-хан (1732—1775) — хан Кашмира (1770—1775).
 Джеваншир, Бехбудхан (1877—1921) — азербайджанский политический и государственный деятель, дипломат, министр внутренних дел Азербайджана (1918) и заместитель министра торговли и промышленности Азербайджанской Демократической Республики.
 Джеваншир, Мамед Гасан Ага (1766—1805) — российский военачальник, генерал-майор, сын и наследник карабахского хана Ибрагим Халила.
 Джеваншир, Мирза Джамал (1773—1853) — азербайджанский историк, везирь (1797—1822) при карабахских ханах Ибрагим Халиле и Мехтикули.
 Джеваншир, Мухаммедхан-бек (ум. 1797) — наиб Джеваншир-Дизакского магала, комендант Шушинской крепости, отец Мирза Джамал Джеваншира.
 Джеваншир, Сафи-хан I (1661—1721) — азербайджанский военный деятель XVII века.
 Джеваншир, Сафи-хан (1709—1768) — азербайджанский военный деятель XVIII века; с 1734 года на службе у Надир-Шаха.
 Джеваншир, Халаф-бек (1791—1835) — азербайджанский военный деятель XIX века; с 1817 года на службе у Мехти Кули-хана.
 Джеваншир, Ширин-бек (1760—1819) — азербайджанский военный деятель XVIII—XIX вв.; с 1797 года на службе у Ибрагим Халил-хана.